Таубер () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Таубер, Александр Семёнович (1848—1909) — русский хирург, редактор Военно-медицинского журнала.
 Таубер, Екатерина Леонидовна (1903—1987) — русская поэтесса, прозаик, критик.
 Таубер, Леонид Яковлевич (1872—1943)— профессор Императорского Харьковского университета.
 Таубер, Мартин (род. 1976) — австрийский лыжник.
 Таубер, Рихард (1891—1948) — австрийский певец.
 Таубер, Хаим (1901—1972) — американский и канадский актёр театра и кино.

Топонимы 
 Таубер — река в Германии (Баден-Вюртемберг), приток Майна.
 Майн-Таубер — район в Германии (Баден-Вюртемберг).